L'88ª edizione della Coppa Spengler si è svolta dal 26 dicembre al 31 dicembre 2014 alla Vaillant Arena di Davos, in Svizzera.

Il torneo ha coinvolto per la quinta volta sei formazioni suddivise in due gruppi da tre ciascuno intitolati a Bibi Torriani ed Hans Cattini. Oltre ai padroni di casa dell'Hockey Club Davos è presente un'altra formazione svizzera, il Genève-Servette campione in carica. Oltre alla presenza del Team Canada gli organizzatori selezionarono tre formazioni provenienti dalla Kontinental Hockey League: i russi dello Salavat Julaev Ufa già presenti nel 2007 e nel 2012, i croati del Medveščak Zagabria e i finlandesi dello Jokerit alla loro settima partecipazione al torneo. Nella fase preliminare le prime di ciascun gruppo si qualificano per le semifinali, mentre le altre squadre si affrontano nei quarti di finale.

La competizione è stata vinta dal Ginevra-Servette in finale contro il Salavat Julaev Ufa con il punteggio di 3-0. Per la squadra romanda si è trattato del secondo successo consecutivo nella competizione.

Squadre

Gruppo Torriani

Gruppo Cattini
  (ospitante)

Fase a gruppi

Gruppo Torriani

Gruppo Cattini

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Roster della squadra vincitrice

Riconoscimenti

All-Star Team

Migliori marcatori

Note

Collegamenti esterni
 

2014
Hockey su ghiaccio nel 2014